Paso de San Lorenzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Alto de San Lorenzo, ort, Veracruz, Tuxpan, 
 Paso de San Lorenzo, Tamiahua, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar